

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawow
 Ostra Góra – część wsi Wola Radziszowska w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Ostra Góra – część wsi Bilsko w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna
 Ostra Góra – część wsi Wesołów w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Ostra Góra – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin
 Ostra Góra – część wsi Wilczyce w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Wilczyce

Wzniesienia 
 Ostra Góra – szczyt w Górach Bardzkich (Sudety Wschodnie)
 Ostra Góra – szczyt w Górach Stołowych (Sudety Wschodnie)
 Ostra Góra – szczyt w Pieninach Spiskich
 Ostra Góra – wzgórze w Beskidzie Makowskim
 Ostra Góra – wzgórze w Krakowie, w Masywie Sowińca
 Ostra Góra − wzgórze w Krakowie, w Podgórkach Tynieckich
 Ostra Góra – wzgórze we Wzgórzach Dębowych
 Ostra Góra – wzgórze na Wzgórzach Ostrzeszowskich
 Ostra Góra – wzniesienie na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim
 Ostra Góra – wzniesienie nad Jeziorem Czchowskim na Pogórzu Wiśnickim
 Ostra Góra – wzniesienie w Paśmie Szpilówki na Pogórzu Wiśnickim
 Ostra Góra − wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim
 Ostra Góra − wzniesienie na Pogórzu Jasielskim
 Ostra Góra – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej (koło Jaroszowca)
 Ostra Góra – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej (koło Karniowic)
 Ostra Góra – góra w północnej części Beskidu Niskiego

Inne 
 Ostra Góra – wyludniona wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Radków
 Ostra Góra – gromada z siedzibą w Ostrej Górze

Zobacz też 
 Ostra Górka, Ostra
 Rezerwat przyrody Ostra Góra